Бервіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Бервіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз
 Бервіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна